Shiriuchi kan avse:
 Shiriuchi, Hokkaido, en kommun i Hokkaido prefektur, Japan
 Shiriuchi, Tochigi, ett område i staden Tochigi, Tochigi prefektur, Japan